Винниче́нко (Выннычен́ко; ) — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Винниченко, Игорь Иванович (род. 1957) — украинский историко-географ и этно-географ.
 Винниченко, Михаил Андреевич (чаще Виниченко; 1917—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Винниченко, Розалия Яковлевна (1886—1959) — жена Владимира Винниченко.

См. также 
 Виниченко